Фентерсдорп (Ventersdorp) — местный муниципалитет в районе Кеннет-Каунда Северо-Западной провинции (ЮАР). Административный центр — Фентерсдорп.

Местные муниципалитеты ЮАР
Северо-Западная провинция